Фёдор-Кюеле, Федор-Кюеле — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Федор-Кюеле — урочище, в левобережье р. Лена, Республика Саха (Якутия), координаты 61°15' с. ш. 127°43' в. д.
 Фёдор-Кюеле — озеро, между р. Тюкян и р. Тюнг, Республика Саха (Якутия), координаты 64°06' с. ш. 119°55' в. д.
 Фёдор-Кюеле — озеро, между р. Чондон и р. Нучча, Республика Саха (Якутия), координаты 70°52' с. ш. 139°32' в. д.

См. также 
 Фёдор-Кёлюете
 Фёдор-Кюель
 Федот-Кюеле — озеро, в правобережье р. Яна, Республика Саха (Якутия), координаты 68°56' с. ш. 134°42' в. д.

Примечания